Amazonas steht für:

 Amazonas, peruanisch-brasilianischer Fluss, mächtigster Strom der Erde
 Amazonas (Brasilien), brasilianischer Bundesstaat
 Departamento de Amazonas, Provinz in Kolumbien
 Region Amazonas, Verwaltungseinheit in Peru
 Amazonas (Venezuela), Bundesstaat in Venezuela
 Amazonas (Morona Santiago), Ort in der Provinz Morona Santiago in Ecuador
 Porto Amazonas, Gemeinde im Bundesstaat Paraná, Brasilien
 Amazonas Motos Especiais, ehemaliger brasilianischer Fahrzeughersteller
 Amazonas (Motorrad), ehemaliges brasilianisches Motorradmodell
 Amazonas – Gefangen in der Hölle des Dschungels, brasilianischer Abenteuerfilm (1985)
 Das Traumschiff: Amazonas, deutscher Fernsehfilm von Alfred Vohrer (1983) 

Amazonas ist der Familienname folgender Personen:
 João Amazonas (João Amazonas de Souza Pedroso; 1912–2002), brasilianischer marxistischer Theoretiker und Politiker

Siehe auch:
 Amazonas-Regenwald
 Amazonien